L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 7 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Allemands Jan-Lennard Struff et Alexander Zverev, des Américains Taylor Fritz et Reilly Opelka, de l'Australien John Millman, du Canadien Milos Raonic, du Chilien Cristian Garín, du Français Benoît Paire, des Italiens Jannik Sinner et Lorenzo Sonego, du Kazakh Alexander Bublik, du Russe Aslan Karatsev, du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Feliciano López, Gilles Simon, Marin Čilić, Lloyd Harris, Márton Fucsovics, Ilya Ivashka, Jordan Thompson, Sam Querrey, Dominik Köpfer, Guido Pella, Alexei Popyrin, Jérémy Chardy et John Millman.

Lauréats 
Le Croate Marin Čilić remporte le tournoi en battant en finale Félix Auger-Aliassime. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le premier depuis 2018. Le Canadien n'a quant à lui toujours pas remporté le moindre tournoi, restant sur huit finales perdues consécutives.

En double, Marcelo Demoliner et Santiago González décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ariel Behar et Gonzalo Escobar. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Stuttgart
ATP 2021
Tennis en Allemagne en 2021
Tennis en juin 2021